United Nations of Sound peut désigner :

 Le groupe de rock anglais RPA & The United Nations of Sound ;
 Le premier album de ce groupe, United Nations of Sound.